Dark Reign:
 Dark Reign — серия комиксов Marvel Comics, опубликованная в 2008—2009 годах;
 Dark Reign: The Future of War — компьютерная игра 1997 года в жанре стратегии в реальном времени;
 Dark Reign: Rise of the Shadowhand — дополнение к игре 1997 года;
 Dark Reign 2 — компьютерная игра 2000 года в жанре стратегии в реальном времени, приквел к игре 1997 года.